Gens Fundània, família romana plebea
 Fundània (esposa de Varró), esposa de Marc Terenci Varró